Acidobacteria — тип бактерий. Представители типа широко распространены и имеют разнообразный метаболизм, особенно много их обнаруживается в почве. Однако лишь немногих представителей удалось культивировать.

Первый представитель типа, , был описан в 1991 году. Однако в самостоятельным тип Acidobacteria были выделены лишь в 2012 году.

Описание 
Acidobacteria физиологически разнообразны и могут встречаться в самых разнообразных местообитаниях: почве (в том числе почвах, загрязнённых металлами), горячих источниках, океанах, пещерах. Многие представители Acidobacteria — ацидофилы, в том числе и первый описанный вид, Acidobacterium capsulatum. Недавно описанные виды типа Acidobacteria: , , Acanthopleuribacter pedis и Bryobacter aggregatus — чрезвычайно многочисленны в почвах, поэтому могут играть важную роль во многих экосистемах. Однако большинство представителей Acidobacteria практически не поддаются культивированию, поэтому их физиология и экология изучены плохо. ДНК двух неклассифицированных бактерий типа Acidobacteria были обнаружены в наборах для выделения ДНК, что могло исказить метагеномные данные и данные о составе микробиоты.

Филогения 
На следующем филогенетическом дереве представлена филогения Acidobacteria согласно List of Prokaryotic names with Standing in Nomenclature (LPSN). Филогенетическое дерево было построено на основе последовательностей 16S рРНК, предоставленных проектом .

Примечания:
♠ Штаммы, указанные в NCBI, но отсутствующие в LSPN.

Примечания 

Классификация бактерий
Типы бактерий